|-
| 19701 - ||  || 29 septembrie 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 19702 - ||  || 30 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 19703 - ||  || 3 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 19704 Medlock ||  || 7 octombrie 1999 ||  || 
|-
| 19705 - ||  || 7 octombrie 1999 ||  || K. Korlević, 
|-
| 19706 - ||  || 10 octombrie 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević, M. Jurić
|-
| 19707 Tokunai ||  || 8 octombrie 1999 ||  || 
|-
| 19708 - ||  || 4 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 19709 - ||  || 3 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 19710 - ||  || 12 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 19711 - ||  || 1 octombrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 19712 - ||  || 1 octombrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 19713 - ||  || 3 octombrie 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 19714 - || 1999 UD || 16 octombrie 1999 ||  || K. Korlević
|-
| 19715 - ||  || 27 octombrie 1999 ||  || 
|-
| 19716 - ||  || 28 octombrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 19717 - ||  || 16 octombrie 1999 ||  || 
|-
| 19718 Albertjarvis ||  || 5 noiembrie 1999 ||  || 
|-
| 19719 Glasser ||  || 9 noiembrie 1999 ||  || 
|-
| 19720 - ||  || 9 noiembrie 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 19721 Wray ||  || 10 noiembrie 1999 ||  || 
|-
| 19722 - ||  || 3 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 19723 - ||  || 4 noiembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 19724 - ||  || 9 noiembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 19725 - ||  || 28 noiembrie 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 19726 - || 1999 XL || 1 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 19727 Allen ||  || 4 decembrie 1999 ||  || 
|-
| 19728 - ||  || 6 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 19729 - ||  || 6 decembrie 1999 ||  || K. Korlević
|-
| 19730 Machiavelli ||  || 7 decembrie 1999 ||  || 
|-
| 19731 - ||  || 9 decembrie 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 19732 - ||  || 8 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 19733 - ||  || 10 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 19734 - ||  || 10 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 19735 - ||  || 14 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 19736 - ||  || 4 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 19737 - ||  || 4 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 19738 Calinger ||  || 4 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 19739 - ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 19740 - ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 19741 Callahan ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 19742 - ||  || 4 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 19743 - ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 19744 - ||  || 7 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 19745 - ||  || 9 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 19746 - ||  || 9 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 19747 - ||  || 9 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 19748 - ||  || 27 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 19749 - ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 19750 - ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 19751 - ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 19752 - ||  || 6 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 19753 - ||  || 8 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 19754 Paclements ||  || 8 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 19755 - ||  || 5 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 19756 - ||  || 9 martie 2000 ||  || , 
|-
| 19757 - ||  || 2 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 19758 Janelcoulson ||  || 7 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 19759 - ||  || 12 aprilie 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 19760 - ||  || 7 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 19761 - ||  || 7 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 19762 Lacrowder ||  || 6 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 19763 Klimesh || 2000 MC || 18 iunie 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 19764 - ||  || 7 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 19765 - ||  || 10 iulie 2000 || Valinhos || Valinhos
|-
| 19766 Katiedavis ||  || 24 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 19767 - ||  || 24 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 19768 Ellendoane ||  || 23 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 19769 Dolyniuk ||  || 23 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 19770 - ||  || 31 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 19771 - ||  || 30 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 19772 - ||  || 31 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 19773 - ||  || 31 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 19774 - ||  || 30 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 19775 Medmondson || 2000 PY || 1 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 19776 Balears ||  || 4 august 2000 ||  || 
|-
| 19777 - ||  || 2 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 19778 Louisgarcia ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 19779 - ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 19780 - ||  || 28 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 19781 - ||  || 26 august 2000 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| 19782 - ||  || 30 august 2000 ||  || K. Korlević
|-
| 19783 Antoniromanya ||  || 27 august 2000 ||  || 
|-
| 19784 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 19785 - ||  || 28 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 19786 - ||  || 28 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 19787 Betsyglass ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 19788 Hunker ||  || 28 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 19789 Susanjohnson ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 19790 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 19791 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 19792 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 19793 - ||  || 3 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 19794 - ||  || 5 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 19795 - ||  || 5 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 19796 - ||  || 5 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 19797 - ||  || 5 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 19798 - ||  || 5 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 19799 - ||  || 5 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 19800 - ||  || 5 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-